Население Южной Осетии по данным оценки за 2021 год составило 56 405 жителей, в том числе 32 906 жителей в городе Цхинвал.

Численность населения 
По итогам Всесоюзной переписи населения СССР 1989 года численность постоянного населения Южной Осетии (ЮОАО) составила 98 527 человек, в том числе города Цхинвала —  42 333 человек.

В Докладе ООН приводятся данные, согласно которым на территории Южной Осетии до августа 2008 года проживали почти 83 тысячи человек

По данным статистического управления Республики Южная Осетия на 1 ноября 2006 года население РЮО составляло около 82,5 тысячи человек (в том числе на территориях, подконтрольных тогда властям Республики Южная Осетия, проживало около 68 тысяч, а в районах, подконтрольных тогда (до августа 2008 года) Грузии, проживало около 14 тысяч человек), из них осетины составляли около 58 тысяч человек (70 %), грузины — около 22,5 тысяч человек (27 %), другие — 2 тысячи (3 %).

По официальным данным самой Южной Осетии (на официальном сайте президента РЮО) численность республики к 2008 году составляла 72 тысячи человек, в том числе в Цхинвале до 30 тыс. чел.

По данным Комитета по миграции ПАСЕ численность Южной Осетии после августовских событий составила порядка 50 тысяч человек в 2009 г.

По данным сотрудницы центра «Демос» Варвары Пахоменко, основываясь на данных избирательных комиссий, сведений о миграции беженцев и численности учащихся школ, в 2009 году численность наличного населения РЮО могла достигать в пределах от 26 до 32 тысяч человек, из которых в Цхинвале — не более 17 тыс. человек, в Цхинвальском районе — более 5 тыс. (из 23 тыс. в 1989 г.), в Дзауском (Джавском) районе — около 5 тыс. (из 10 тыс. в 1989 г.), в Знаурском районе — около 4 тыс. (из 10 тыс. в 1989 г.), в Ленингорском (Ахалгорском) районе — около 2,5 тыс. (из 12 тыс. в 1989 г. и 8,5 тыс. в 2002 г.)

По мнению эксперта Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья РАН, численность населения РЮО составляет около 50 тыс. человек, часть из которых постоянно посещает Россию (Северную Осетию). По разным оценкам, с учётом сезонной и трудовой миграции, численность населения Южной Осетии на 2011 год составляет от 30 до 70 тыс. человек.

Начальник ГАИ РЮО Алан Джиоев в октябре 2012 года, комментируя ситуацию с регистрацией автотранспорта в Южной Осетии в обход Северной Осетии РФ, упомянул собственную оценку численности населения республики в 35 тысяч жителей: «20 тысяч машин сюда бы никогда не заехало, ну, может быть, две тысячи. Тут населения столько нет — 35 тысяч, допустим, нас всего!».

По данным «подворового опроса» 2012 года численность населения Южной Осетии составила 51572 человек, из которых в Цхинвале — 28664 человека. Осетины составили 89,1 % жителей республики, грузины — 8,9 %, русские — 1 %, представители других национальностей — 1 %. По данным «подворового опроса» 2013 года в республике проживало 51547 человек.

В 2013 году, по данным Министерства здравоохранения и социального развития и Министерства юстиции РЮО, в Южной Осетии родился 641 человек, умер 531 человек (в 2012 году — 572 и 582 человека соответственно, в 2011 году — 658 и 575 человек соответственно).

С 15 по 30 октября 2015 года в республике прошла первая Всеобщая перепись населения, охватившая более 51 тысячи граждан (в том числе около 30 тысяч в Цхинвале и более 7 тысяч человек в Цхинвальском районе) и более 16 тысяч домов.

По предварительным итогам переписи населения 2015 года, население Южной Осетии составляет 53559 человек, в том числе 35055 городских жителей и 18504 сельских жителей; 25706 мужчин а 27850 женщин

По данным окончательных итогов переписи населения 2015 года, население РЮО составило 53 532 жителей.

Население районов 
Оценка численности наличного населения районов РЮО

Этнический состав 
Население Южной Осетии состоит из осетин, а также грузин и некоторых других этнических групп (в основном русские, армяне, евреи), при этом осетинские и грузинские населённые пункты (особенно до августа 2008 г.) были перемешаны друг с другом. Многие осетинские семьи покинули регион в результате вооружённого конфликта начала 1990-х годов, найдя убежище на российской территории, в основном в Северной Осетии-Алании. Большинство грузин покинули свои сёла в результате вооружённого конфликта августа 2008 года, эвакуировавшись накануне или бежав в ходе и после него в собственно Грузию.

По данным Южной Осетии, большинство населения составляют осетины (в 2015 году —  89,9 %).

Национальный состав Южной Осетии в 1926 —  2015 годах:

									
Во время вооружённого конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года беженцами из зоны конфликта стали 15 тысяч этнических грузин (более 80 % грузинского населения) и 34 тысячи осетин (более 70 % осетинского населения). Однако большая часть грузин Ленингорского района затем вернулась, по заявлению властей РЮО, и сегодня имеет свободный въезд-выезд по маршруту Ленингор — Тбилиси. Большая часть осетин вернулась к лету 2009 году. По данным ПАСЕ к апрелю 2009 года в свои дома не вернулось лишь около 1200 человек, выехавших в ходе конфликта из РЮО в РФ.

Этнический состав населения районов 
Население и этнический состав районов Южной Осетии по переписи 2015 г.:

История 
В административно-территориальном отношении ЮОАО в 1920-е годы делилась на 14 районов и 1 город.

Этнический состав (районов — в приблизительно современных границах) по переписи 1926 года:Этносостав районов дан в приблизительно современных границах, так как в 1926 году ЮОАО делилась на 14 районов и г. Сталинири (Цхинвали)

В 1940 году административное деление ЮОАО приняло современный характер (4 района и 1 город областного подчинения), но под другими наименованиями. Так, город Цхинвал в 1936—1961 годах назывался Сталинири, а Цхинвальский район — Сталинирским.
	Этнический состав по переписи 1939 годаВ административно-территориальном отношении современная Республика Южная Осетия делится на 4 района и 1 город республиканского подчинения.Население и этнический состав районов Южной Осетии по переписи 1989 г.:Ethnic Groups of Georgia: Censuses 1989

 Родной язык Родные языки основных национальностей по переписи 2015 года 
 																												

 Гражданство Гражданство населения Южной Осетии по данным переписи 2015 года'''

Населённые пункты 

В республике по переписи 2015 года всего насчитывается 335 населённых пунктов, в том числе:
 5 городских населённых пунктов:
 2 города:
 Цхинвал (30432 чел. в 2015 г. и около 17000 чел. в 2009 г.)
 Квайса (985 чел. в 2015, около 1000 чел. в 2009 и 2264 чел. в 1989 г.) в Дзауском районе.
 3 посёлка городского типа:
 Дзау (2111 чел. в 2015 г.)
 Знаур (451 чел. в 2015 г.)
 Ленингор (1033 чел. в 2015 г.)
 330 сельских населённых пунктов (в том числе 5 снп с населением более 500 жит. и 40 снп без постоянного населения), из которых:
 108 сельских населённых пунктов в Дзауском районе,
 71 сельский населённый пункт в Знаурском районе,
 64 сельских населённых пункта в Ленингорском районе,
 87 сельских населённых пунктов в Цхинвальском районе.

Населённые пункты с численностью жителей более 100 человек

Общая карта 
Легенда карты:

Примечания

Ссылки 
 Итоги переписи Южной Осетии за 2015 год